Влади́мир Евге́ньевич Сердю́к (; род. , ) — украинский , , , литератор, , кино, . Известен как автор первого на Украине учебника «Журналистская этика» (2006, в соавторстве с профессором В. Ф. Ивановым).

Образование 
 1990 год — окончил Черновицкий государственный университет имени Ю. Федьковича (факультет романо-германской филологии, специализация: английский язык и литература)
 1998 год — окончил с отличием Киевский театральный институт имени Ивана Карпенко-Карого (факультет киноведение, специализация: киновед)
 2005 год — стажировался на факультетах журналистики университетов Фрейзера и Виктория (Ванкувер, Канада)
 2006 год — стажировался во Всемирной службе корпорации Би-Би-Си (Лондон, Великобритания)

Деятельность 
 1998—2000 — Министерство образования и науки Украины, старший методист Национального центра эстетического воспитания детей, школьной и студенческой молодежи.
 2000—2006 — Киевский институт журналистики, преподаватель, ассистент кафедры периодической прессы, где преподавал предметы: «Журналистская этика», «Психология журналистского творчества», курсы «Журналистское мастерство», «Журналистская профессия».
 2003—2004 — работал внештатно в секретариате кабинета министров Украины, осуществлял еженедельное аналитически-прогностическое сопровождение деятельности премьер-министра Украины.
 2006 — принимал участие в создании Департамента коммуникации власти и общественности Секретариата Кабинета Министров Украины, где работал главным специалистом сектора интернет-ресурсов и связей с прессой.
 2007 — Укринформ, Главный редактор главной редакции фотовидеоинформации.

Личная информация 
 Вероисповедование — бахаи.
 Жена — Шахрай, Наталья Ивановна.

На 2013 год проживал в Киеве.

Творческое сотрудничество 
 Был членом команды организации газет: «Селянська спілка», «Влада і політика», «Студентська газета», «ЕКО».
 На заказ Министерства культуры Украины переводит пьесы с английского и польского.
 Член гильдии драматургов Украины.
 Член ассоциации деятелей кинообразования.
 Член редакционной коллегии литературного журнала «Святой Владимир».
 Член жюри Всеукраинского литературного конкурса «Село моє, для мене ти єдине».
 Член общественной организации «Межуниверситетская комиссия по медиаэтике».
 Создал и ведет сайт «Драматург» http://dramaturg.org.ua, посвященный современной украинской драматургии.

Примечания 

Бахаисты
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Выпускники Черновицкого университета